L'expression Vae solis peut faire référence à : 

Vae soli, locution latine qui signifie "malheur à l'homme seul";
Vae Solis, album de musique du groupe anglais Scorn.
Vae Soli, titre d’une chanson du groupe Mass Hysteria de l’album Matière noir.

Homonymie de titre